G. Th. Harrington, Vörhegyi Margit írói álneve öt regényénél
 G. Th. Harrington, Böröndy Katinka írói álneve
 G. Th. Harrington, Rózsa Kálmán írói álneve
 G. Th. Harrington, Hafner Jenő írói álneve
hasonló
 G. Th. Harring, T. Thury Zoltán írói álneve

Jegyzetek

Források 
 MOKKA adatbázis (www.mokka.hu)
 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái III. és XII. kötet